Примера дивисьон 1961/1962 ()  — 19-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1961/1962
Мексика
Мексика
1961 год в Мексике
1962 год в Мексике